Nana má více významů:

 Nana (román) – román Émila Zoly
 Nana (muzikál) – muzikál na motivy stejnojmenného románu Émila Zoly
 Nana (manga) – japonská manga a anime
 Nana (rapper) – německý rapper a DJ, vlastním jménem Nana Kwame Abrokwa
 Nana (film, 1926) – francouzský film z roku 1926, režie: Jean Renoir
 Nana (film, 2001) – francouzský televizní film z roku 2001, režie: Edouard Molinaro
 Nana (film, 2005) – japonský film z roku 2005, režie: Kentaró Ótani
 Nána – obec na jižním Slovensku, okres Nové Zámky